Jean-Luc Viaux, psychologue français :
Roberto Viaux (1917-2005), général chilien.